

Codici 
lbs – codice ISO 639-3 della lingua dei segni libica

Religione 
 L.B.S. – Figlie del Buon Salvatore

Servizi 
lbs – Location Based Service: servizi basati sulla localizzazione della posizione di una persona o di un oggetto

Unità di misura 
lbs – sigla plurale delle libbre

Università 
 LBS – LUISS Business School